Dowlen est un patronyme porté notamment par :

 David Dowlen (né en 1960), joueur américain de tennis ;
 Roland Dowlen (1907-1945), agent du Special Operations Executive, section F (française).